Могильников — русская фамилия; имеет женскую форму Могильникова.
 Могильниковы — один из древнейших северорусских родов, потомки коми-пермяцких князей-оксов.

Фамилия 
 Могильников, Андрей Андреевич (1989—2022) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Могильников, Владимир Сергеевич (род. 1946) — мэр Тулы (2005—2010).
 Могильников, Владислав Александрович (1932—2002) — советский и российский археолог.
 Могильников, Сергей Петрович (род. 1958) — советский и казахстанский игрок в хоккей с шайбой, тренер.
 Могильников, Юрий Гурьянович (1944—2014) — советский хоккеист, российский тренер.

См. также 
 Могильник
 Могильный